L'Oklahoma est l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique.

Ce nom peut aussi faire référence à :
 Oklahoma City ;
 Oklahoma (Pennsylvanie) ;
 , plusieurs navires de la marine américaine ;
 Oklahoma !, comédie musicale américaine créée à Broadway en 1943 ;
 Oklahoma !, film américain de 1955, adaptation de la comédie musicale.

Homonymie de titre